Il singolare del torneo di tennis Athens Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Sergi Bruguera che ha battuto in finale Jordi Arrese 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Sergi Bruguera (campione)
 Goran Prpić (primo turno)
 Javier Sánchez (secondo turno)
 Thomas Muster (semifinali)

 Francisco Clavet (semifinali)
 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
 Martín Jaite (primo turno)
 Jordi Arrese (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Athens Open 1991
ATP Tour 1991